La Roer est un ancien département français.
 La Roer est une rivière de Belgique, d'Allemagne et des Pays-Bas.